ORP „Wilk” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od wilka, ssaka drapieżnego z rodziny psowatych występującego w Polsce:
 ORP „Wilk” – okręt podwodny typu Wilk z okresu międzywojennego
 ORP „Wilk” (292) – okręt podwodny projektu 641 z lat 60. XX wieku, ex-radziecki B-98

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów